Вочь:

 Вочь (приток Вохмы)
 Вочь (приток Северной Кельтмы)